Волов:
 Волов, Василий Иванович (1927—1999) — шофёр, депутат ВС СССР, делегат съезда КПСС, Герой Социалистического Труда.
 Волов, Вячеслав Теодорович (род. 1952) — советский и российский учёный, ректор Самарского филиала Современной гуманитарной академии.
Волова:
 Волова, Гетель Лейбовна — см. Агния Барто.
 Волова, Лариса Ивановна (род. 1940) — советский и российский юрист, специалист по проблемам международного права.
 Волова, Людмила Семёновна (род. 1941) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).